

Persone
 Alessandro Ricciardelli (1780-1861) – pittore italiano
 Gabriele Ricciardelli (...-1780) – pittore italiano

Altro
 Casa Ricciardelli – edificio storico di Faenza, provincia di Ravenna
 Palazzo Ricciardelli – edificio storico di Aiello del Sabato, provincia di Avellino